Альперс () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Альперс, Светлана (род. 1936) — американский историк европейской живописи, теоретик искусства.
 Альперс, Фридрих (1896—1944) — государственный и партийный деятель времён нацистской Германии.

См. также 
 Алперс